Mein Geist rockt! (Originaltitel: Dude, That’s My Ghost!) ist eine französisch-britische Zeichentrickserie, die 2013 erstmals ausgestrahlt wurde.

Handlung 
In der Highschool setzt sich Spencer gegen verwöhnte Kinder und seinen kritischen Lehrer durch. Seine Erfolgschancen als künftiger Starregisseur stehen auch nicht gut. Sein bester Kumpel ist ein Geist, der in seinem früheren Leben der Popstar „Billy Joe Cobra“ war. Dieser sorgt in dem Leben von Spencer für viel Chaos, bietet aber auch Chancen für seinen weiteren ersehnten Erfolg.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wurde von Gaumont Animation in Frankreich  produziert. Dabei sind 52 Folgen entstanden.

Erstmals wurde die Serie am 2. Februar 2013 auf Disney XD in englischer Sprache ausgestrahlt. Die deutsche Erstausstrahlung fand am 19. April 2013 auf der deutschen Version von Disney XD statt.

Episodenliste

Weblinks 
 
 

Zeichentrickserie
Fernsehserie (Frankreich)
Fernsehserie der 2010er Jahre
Disney XD